ify – codice ISO 639-3 della lingua keley-i kallaha